

Codici 
 GOY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gal Oya Amparai (Sri Lanka)
 goy – codice ISO 639-3 della lingua goundo

Religione
Goy, termine della bibbia in lingua ebraica per indicare un "popolo". Successivamente utilizzato per indicare i non ebrei.